Professionista dal 2002, ha vinto 10 titoli Futures in singolare e 13 in doppio; ha come miglior ranking ATP in singolare la 230ª posizione raggiunta l'8 febbraio 2010. Ha disputato il suo ultimo incontro nei circuiti internazionali nell'ottobre 2016.

Carriera 
Nel 2003 raggiunge la sua prima semifinale futures al Morocco F1 di Rabat si ripete poi al Romania F6 di Bucarest.

Nel 2004 raggiunge la semifinale al Italy F9 di Teramo e al F15 di Bologna. Raggiunge inoltre la sua prima semifinale Challenger a Timișoara.

Nel 2005 vinci i suoi primi futures all'Italy F23 di Foligno sconfiggendo in finale lo svizzero Frederic Nussbaum e l'F26 di Bolzano sconfiggendo in finale l'argentino Guillermo Carry, raggiunge anche la finale all'Italy F11 di Valdengo e al F24 dell'Aquila, inoltre raggiunge la semifinale all'Italy F10 di Padova, F22 di Palazzolo, F25 di Avezzano, F32 di Olbia e F35 di Lecce.

Nel 2006 raggiunge le semifinali al F12 di Piacenza.

Nel 2007 vince l'Italy F13 Città di Vicenza sconfiggendo in finale Melvyn Op der Heijde, raggiunge la finale agli Italy F11 e F12 e le semifinali allo Spain F39. Torna inoltre in una semifinale Challenger a Čerkasy e a Napoli.

Nel 2008 raggiunge le semifinali all'Italy F9. Raggiunge inoltre un'altra semifinale Challenger a Genova. Fa il suo esordio in un tabellone principale al Dutch Open dopo aver superato Thomas Schoorel nelle qualificazioni ma perde al primo turno dal numero 92 del mondo e testa di serie numero 7 del torneo Martín Vassallo Argüello per 4-6, 3-6. Viene inoltre eliminato nelle qualificazioni a tre prove dello Slam, all'Australian Open perde al primo turno da Greg Jones per 4-6, 610-7, al Roland Garros supera al primo turno Andrej Golubev e perde al secondo da Iván Miranda per 65-7, 3-6 e allo US Open perde da Rik De Voest al primo turno per 3-6, 3-6. Fallisce al terzo turno di qualificazione dell'Heineken Open.

Nel 2009 raggiunge le semifinali all'Italy F18 e ai Challenger di Tanger e Tampere.

Nel 2010 giunge alla finale al Morocco F1 e alle semifinali agli Italy F9 e F21. Raggiunge la semifinale Challenger a Manerbio.

Nel 2011 le semifinali al Italy F5, F13 e F19. Prova inoltre le qualificazioni per gli Australian Open superando il primo turno contro Alexander Lobkov per 7-67, 6-1 ma perdendo poi al turno successivo da Donald Young per 3-6, 1-6. Prova inoltre le qualificazioni per l'Heineken Open di Auckland perdendo da Roberto Bautista Agut per 5-7, 5-7 e del Serbia Open di Belgrado ma perde da Alexander Peya per 2-6, 2-6.

Nel 2012 torna alla vittoria al Turkey F31 e F32 inoltre la raggiunge le finali del Italy F7 e Morocco F9, e le semifinali al Israel F3, Spain F1. Raggiunge anche la semifinale Challenger a Blumenau.

Nel 2013 vince l'Italy F3 in finale contro Moritz Baumann, l'Egypt F19 contro Alessandro Petrone, F20 contro Cristobal Saavedra-Corvalan e allo Switzerland F6 contro Yann Marti, raggiunge le semifinali al U.S.A. F2 in Florida e agli Italy F5, F13, F19 e F29. Tenta inoltre le qualificazioni allo Swedish Open di Båstad perdendo da James McGee 5-7, 4-6.

Nel 2014 vince contro Gianluca Naso l'Egypt F2, raggiunge inoltre le finali al Italy F8 e F22 e le semifinali al Egypt F5, Italy F7 e F17. Dopo la finale di luglio all'Italy F22, un serio infortunio al ginocchio lo costringe a operarsi, a una lunga convalescenza e a rimanere fuori dai tornei internazionali per 19 mesi.

Rientra nel circuito dei Futures nel marzo 2016 e nei primi tornei a cui partecipa non supera mai il secondo turno. In estate perde le finali nell'Estonia F1 e negli Spain F26 e F27. In settembre disputa i suoi ultimi incontri in un torneo Challenger perdendo al secondo turno del Morocco Tennis Tour - Meknes. Il mese dopo gioca l'ultima partita nei Futures all'Italy F35 di Santa Margherita di Pula, perdendo al primo turno contro Stefano Travaglia con il punteggio di 6-7, 6-1, 4-6.

Nel periodo successivo tornano spesso i dolori al ginocchio, Brizzi è quindi costretto a diradare gli allenamenti e si dedica prevalentemente a tornei su scala nazionale, uscendo così dalle classifiche ATP.

In doppio ha conquistato tredici Futures, arrivando in finale altre 6 volte. Ha raggiunto la finale anche in tre tornei Challenger.

Statistiche

Tornei minori

Singolare

Vittorie (10)

Finali perse (12)

Doppio

Vittorie (13)

Finali perse (9)

Note

Collegamenti esterni